Protestantse Kerk in Nederland
 Plantensociologische Kring Nederland
 Pertti Kurikan Nimipäivät, een Finse punkband